Zygiella är ett släkte av spindlar som först beskrevs av F. O. Pickard-Cambridge 1902.  Zygiella ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Zygiella